Die Gesellschaft für Handwerksmessen mbH (GHM) ist Veranstalter der Internationalen Handwerksmesse in München und organisiert weitere 10 Messen in Deutschland.

Geschichte 
Die Gesellschaft ging aus dem 1948 gegründeten Verein für Handwerksausstellungen und Messen e.V. hervor und wurde 1968 umbenannt.

Gesellschafter der GHM sind der Zentralverband des Deutschen Handwerks, die Handwerkskammer für München und Oberbayern und der Bayerische Handwerkstag. Unternehmenssitz ist in unmittelbarer Nähe des Münchner Messegelände. Als standortunabhängige Messegesellschaft organisiert und veranstaltet das Unternehmen Messen und Verkaufsausstellungen in Deutschland sowie im Ausland. Veranstaltungsorte sind neben München zum Beispiel Nürnberg, Stuttgart, und Köln sowie über eine Auslandsbeteiligung Shanghai in China.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Dienstleistungsunternehmen (München)

Gegründet 1948